Fosheim ist der Familienname folgender Personen:

 Lage Fosheim (1958–2013), norwegischer Musiker
 Minken Fosheim (1956–2018), norwegische Schauspielerin und Kinderbuchautorin